De Moriaan ('s-Hertogenbosch), gebouw in 's-Hertogenbosch
 De Moriaan (Gouda), gebouw in Gouda
 In den Moriaan, gebouw in Maastricht
 Hof de Moriaan, hoeve in Velzeke